Пуд се може односити на:
 Пуд (мера за тежину) стара мјера за тежину
  Пуд хришћански светитељ